

Краснооктябрське міське поселення — міське поселення, Каргапольський район, Курганська область
 Краснооктябрське міське поселення — міське поселення, Медведевський район, Марій Ел